Roca del Corb (Lles de Cerdanya), muntanya a la Baixa Cerdanya
 Roca del Corb (Peramola), muntanya a l'Alt Urgell
 Roca del Corb (la Pobla de Lillet), muntanya al Berguedà
 Roca del Corb (Sentmenat), muntanya al Vallès Occidental
 Roca del Corb (Terrassa), muntanya al Vallès Occidental
 Roca del Corb (Tordera), muntanya al Maresme